NGC 5269 (другое обозначение — ESO 97-SC4) — рассеянное скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5269
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления